Blyth ist der Name folgender Orte:
 Blyth (Northumberland), Kleinstadt in Northumberland, England
 Blyth (Nottinghamshire), Dorf in Nottinghamshire, England
 Blyth (Suffolk), Dorf in Suffolk, England
 Blyth (South Australia), Kleinstadt in South Australia, Australien
 Blyth (Ontario), Dorf in Ontario, Kanada

Blyth ist der Name folgender Flüsse:
 River Blyth (Northumberland) in Northumberland, England
 River Blyth (Suffolk) in Suffolk, England

Blyth ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Blyth (* 1928), US-amerikanische Schauspielerin
 Anna Blyth (* 1988), britische Radsportlerin
 Chay Blyth (* 1940), schottischer Segler und Ruderer
 Edward Blyth (1810–1873), Zoologe
 Gavin Blyth (1969–2010), britischer Fernsehproduzent
 Ian Blyth (* 1942), britischer Schwimmer

 Madonna Blyth (* 1985), australische Hockeyspielerin
 Mark Blyth (* 1967), britisch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Reginald Horace Blyth (1898–1964), englischer Schriftsteller
 Roger Blyth (* 1950), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Ross Blyth (* 1961), britischer Skirennläufer
 Tom Blyth (* 1995), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Blyth Dry Docks & Shipbuilding Company
 Blyth Spur
 Blyth Valley
 Blythe